

Codici 
 E14 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hunters Hill Observatory, di Ngunnawal
 E14 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E14 – strada europea Trondheim – Sundsval

Altro 
 E14 – Standard Edison (small o mignon) corrispondente a un diametro di 14 mm